

Afkortingen
 Curriculum vitae
 Centrale verwarming
 Coöperatieve vennootschap, een vennootschapsvorm in Belgie (CV)
 Commanditaire vennootschap, een vennootschapsvorm in Nederland (cv) en België (CommV)
 Coöperatie: coöperatieve vereniging (in Nederland) of coöperatieve vennootschap (in België)
 Carnavalsvereniging
 Cartellverband der katholischen deutschen Studentenverbindungen (CV)
 civiele verdediging oftewel burgerbescherming
 centrale verdediger; zie Verdediger (voetbal)
 Commandant veldleger
 cardiovasculair, d.w.z. met betrekking tot het hart en vaatstelsel
 Cobra Verde, een Amerikaanse neoglamrockband
 Control voltage, een elektrische spanning waarvan het voltage als stuursignaal werkt voor synthesizers en andere analoge geluidsapparatuur

Codes
 105 (getal) en 105 (jaartal) in Romeinse cijfers (CV)
 chevaux fiscaux, een Franse belastingmaatstaf voor voertuigen, zie Paardenkracht; de afkorting stond oorspronkelijk voor Cheval Vapeur
 Zie ook diverse (Franse) auto's die hun chevaux fiscaux in de naam dragen, onder andere Citroën 2CV en Renault 4CV
 de ISO-landcode voor Kaapverdië (Portugees: Cabo Verde), onder andere als voertuigcode
 .cv, het internetlandcode topleveldomein van Kaapverdië
 Vliegdekschip (Engels: carrier vessel); de aanduiding CV wordt door diverse marines gebruikt
 Cargolux, een luchtvaartmaatschappij uit Luxemburg met IATA-code CV
 Variatiecoëfficiënt (Engels: coefficient of variation) in de kansrekening
Cv, een luchtweerstandscoëfficiënt in de aerodynamica
Cv, in de thermodynamica de coëfficiënt van de warmtecapaciteit van een stof of mengsel bij constant volume